Avalanche Blokland is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Ze was gedurende seizoen 1 t/m 4 te zien, van 3 september 2007 t/m 20 mei 2011.

Avalanche Blokland was een enthousiaste, aanwezige, dan wel bazige leerlinge uit de bovenbouw. Van alle originele bovenbouwkarakters was zij het langst in de hele serie te zien. Ze heeft veel broertjes en zusjes met wie ze in een huis woont. Als oudste heeft ze het daar nog weleens lastig, omdat veel verantwoordelijkheid vaak op haar neerkomt.
Als beste vriendin van Lana deelt ze lief en leed met haar.
Avalanche is een grote prater en een aanwezig type. Ze organiseert en domineert graag, vaak komt ze botter over dan ze bedoelt. Ondanks haar ietwat moeilijke karakter lopen de jongens niet voor haar weg. Met zowel Stan, Nelson als Tobias heeft ze verkering (gehad). Daarnaast heeft Thorsten Veldkamp haar ook ooit de liefde verklaard, maar die heeft ze afgewezen.
Wanneer in seizoen 4 al haar vrienden op de dependance zitten of de school helemaal hebben verlaten, voelt ze zich een poos heel eenzaam. In Annabella vindt ze echter een nieuwe beste vriendin.
In seizoen 4 slaagt ze voor haar eindexamen en wordt ze aangenomen op de koksopleiding.

B